Sezon (1922/1923) był 20. sezonem Nemzeti Bajnokság I - najwyższej klasy rozgrywkowej na Węgrzech w piłce nożnej. Liga liczyła 12 drużyn. W turnieju uczestniczyły tylko zespoły z Budapesztu i okolic. Tytuł obroniła drużyna MTK. Tytuł króla strzelców zdobył István Priboj, który w barwach Újpesti TE strzelił 25 goli.

Tabela końcowa

Linki zewnętrzne 
 Węgry - tabela końcowa (RSSSF)

1922 w Europie
1922 w piłce nożnej
1923 w Europie
1923 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Węgrzech